The Dead Zone ist der Originaltitel folgender Werke:
 Dead Zone – Das Attentat, Roman von Stephen King (1979)
 Dead Zone (Film), US-amerikanischer Spielfilm von David Cronenberg, Verfilmung des Romans (1983)
 Dead Zone (Fernsehserie), US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie, Verfilmung des Romans (2002–2007)